Der Begriff Gartenpalais steht allgemein für einen Palast in bzw. an einem Garten. Dabei ist Garten als eine mehrere zehntausend Quadratmeter umfassende Gartenanlage im Sinne eines Parks zu sehen.

Beispiele dafür sind:
 Palais im Großen Garten in Dresden
  Palais Liechtenstein in Wien
 Arnsteinsches Gartenpalais, ebenfalls in Wien
 Wasser- und Bergpalais im Dresdner Schloss Pillnitz  

Palast
Schlösser (Architektur)
Wohngebäudetyp